Кристина Хелена Ячек () — канадский врач, политический и государственный деятель. Член Либеральной партии Канады. Член Палаты общин Канады от округа  с 2019 года. Действующий министр общественных работ и закупки Канады с 31 августа 2022 года. В прошлом — министр, ответственный за Федеральное агентство экономического развития Южного Онтарио (2021—2022).

Биография 
Иммигрировала с семьёй в Канаду из Англии в детстве, в возрасте 12 лет.

Получила степень доктора медицины и магистра наук о здоровье Торонтского университета, а также степень магистра делового администрирования в бизнес-школе Schulich School of Business Йоркского университета.

Много лет работала в больнице  в Торонто. Также была медицинским работником и комиссаром службы здравоохранения в региональном муниципалитете Йорк в провинции Торонто, где в течение 18 лет отвечала за общественное здравоохранение, скорую помощь и долговременный уход. Была членом правления некоммерческой организации Reena, предоставляющей услуги людям с нарушениями развития, и дома престарелых Yee Hong Centre for Geriatric Care.

С 2007 по 2018 год была членом Законодательного собрания Онтарио от округа Ок-Риджс — Маркем. В Исполнительном совете Онтарио при премьере Кейтлин Винн занимала должность министра населения и социальных служб (2014—2018), затем министра здравоохранения и долговременного ухода (январь — июнь 2018).

По результатам парламентских выборов 2019 года избрана членом Палаты общин Канады от Либеральной партии Канады в округе Маркем — Стоуффвилл в провинции Онтарио.

26 октября 2021 года стала министром, ответственным за Федеральное агентство экономического развития Южного Онтарио. 31 августа 2022 года при перестановке в правительстве назначена министром общественных работ и закупки Канады вместо Филомены Тасси.

Примечания 

Женщины-политики Канады
Члены палаты общин Канады от Либеральной партии Канады
Министры Канады
Члены Исполнительного совета Онтарио
Члены палаты общин Канады от Онтарио
Выпускники Йоркского университета
Выпускники бизнес-школы Шулика (Йоркский университет)